Tanete Takari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Tanete Takari (berg i Indonesien, lat -2,58, long 119,52), Sulawesi Barat, 
 Tanete Takari (berg i Indonesien, lat -2,93, long 119,15), Sulawesi Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar